Daouda Jabi (Pelundo, 10 de abril de 1981) é um futebolista profissional guineense que atua como defensor.

Carreira 
Daouda Jabi representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2006 e 2008.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008